El término Netzahualcóyotl puede referirse a:

Netzahualcóyotl, es el nombre de un destructor de la clase Quetzalcóatl perteneciente a la Armada de México.
Netzahualcóyotl de la Vega, abogado, maestro, político y líder sindical mexicano.
Netzahualcóyotl, localidad mexicana de la delegación Benito Juárez en el municipio de Mexicali, Baja California.